Galopin steht für:

 Galopin (Einheit), französisches Volumenmaß
 Galopin (Pferd) (1872–1899), britisches Renn- und Zuchtpferd

Galopin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Galopin (1879–1944), belgischer Industrieller 
 Arnould Galopin (1863/1865–1934), französischer Schriftsteller und Journalist 

Siehe auch:
 Gallopin